Korábbi konfliktusokat lásd: Török háborúk Magyarországon!
 Habsburg–török háború (1529–33)
 Habsburg–török háború (1540–47)
 Habsburg–török háború (1565–68)
 Tizenöt éves háború
 Habsburg–török háború (1663–64)
 A visszafoglaló háború (1683–1699)
 Habsburg–török háború (1716–18) (Velencei–török háború 1714-től, velencei–Habsburg–török háború 1716-tól)
 Orosz–osztrák–török háború (1735–1739)/(Habsburg–orosz–török háború)
 Osztrák–török háború (1787–91) (Habsburg–orosz–török háború, orosz-török része 1792-ig tartott)